Роналду (, ) — португальське й бразильське ім'я. Зустрічаються варіанти: Роналдо, Рональдо.

 Роналду (Рональдо) — бразильський футболіст
 Роналду де Ассіс Морейра, відоміший як Рональдіньо — бразильський футболіст (Збірна Бразилії з футболу, ФК Барселона, ФК Мілан)
 Кріштіану Роналду — португальський футболіст (Збірна Португалії з футболу, ФК Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид)
 Роналду Гіару (Ronaldo Guiaro) — бразильський футболіст, центральний захисник; бронзовий призер Олімпійських ігор 1996 року в Атланті.

Бразильські імена
Португальські імена